Майк Резник (, 5 марта 1942, Чикаго — 9 января 2020) — американский писатель-фантаст, автор многочисленных романов в жанрах научной фантастики и космического вестерна, пятикратный лауреат премии Хьюго и обладатель многих других наград.

Биография 
Резник родился в Чикаго и окончил среднюю школу Хайленд-Парка в 1959 году. Он учился в Чикагском университете с 1959 по 1961 год, где встретился со своей будущей женой Кэрол. Пара поженилась в 1961 году. В 1960-х и начале 1970-х Резник написал около двухсот романов «для взрослых», редактировал семь газет-таблоидов и три мужских журнала. Он также вёл еженедельную колонку, посвящённую конным скачкам, на протяжении более десяти лет, а также в течение 11 лет вёл колонку о чистокровных колли, которых он с женой разводил и демонстрировал на выставках. Его жена и дочь Лаура также являются писателями. Резник стал почётным гостем конвента Chicon 7, проходившем в Чикаго в 2012 году.

Избранная библиография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью
 
 
 На fantasticfiction.co.uk
 Список переведённых романов и рассказов

Писатели-фантасты США
Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты премии «Небьюла»